Yasuhikotakia är ett släkte av fiskar. Yasuhikotakia ingår i familjen nissögefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nissögefiskar
Yasuhikotakia